Bermuda 1936-ban szerepelt először a nyári olimpián, sportolói eddig két érmet nyertek. Clarence Hill bronzérmes lett ökölvívásban 1976-ban. Az ország történetének első olimpiai aranyérmét triatlonban Flora Duffy nyerte az egy évvel elhalasztott 2020-as nyári olimpián, 2021. július 27-én. Bermuda az első százezer alatti lakosú ország, amelynek olimpiai aranyérme van. A téli olimpiákon 1992 óta képviselteti magát az ország.

A Bermudai Olimpiai Szövetség 1935-ben jött létre, a NOB 1936-ban vette fel tagjai közé.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Jegyzetek

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon